Георгий Сергеев:
 Сергеев, Георгий Иванович (1911—1988) — советский конструктор артиллерийских и ракетных комплексов, Герой Социалистического Труда.
 Сергеев, Георгий Николаевич (1916—2004) — начальник Главспецстали (1965—1971), лауреат Государственной премии СССР (1977).